Lincoln Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Theatre (Connecticut), ID-Nr. 84001134
 Lincoln Theatre (District of Columbia), ID-Nr. 93001129
 Lincoln Theatre (Ohio), ID-Nr. 92001355
 Lincoln Theatre (Virginia), ID-Nr. 92001710

Siehe auch:
 Lincoln Theater